Il Pool B della zona Asia/Oceania Gruppo II nella Fed Cup 2011 è uno dei due gironi in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Asia/Oceania. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Hong Kong vs. Turkmenistan

Singapore vs. Oman

Hong Kong vs. Singapore

Turkmenistan vs. Oman

Hong Kong vs. Oman

Singapore vs. Turkmenistan

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2011